Виктор Петрович Олендер (20 августа 1941 — 8 ноября 2020) — советский и украинский режиссёр документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств УССР (1988), лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2016 год). Член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2009). Член Национального Союза кинематографистов Украины (1975).

Биография 
Родился 20 августа 1941 года в Чкалове в семье журналиста Петра Моисеевича Олендера и литературного работника Елизаветы Романовны Кушилевич (1908—1981). Племянник поэта и переводчика Семёна Юльевича Олендера. Член КПСС с 1962 года. В 1968 году окончил Новозыбковский педагогический институт. Работал осветителем на Киевской киностудии им. А. П. Довженко (1959—1960), осветителем и ассистентом режиссёра «УкрТоргРекламФильма» (1963—1965), с 1972 года — режиссёр студии «Киевнаучфильм». Работал в творческой группе режиссёра Ф. М. Соболева. С 1992 года — художественный руководитель-директор киностудии «Отзыв». В 1993 году — художественный руководитель ТО «Спектр» Киностудии документальных фильмов. С 1997 года — режиссёр студии «Национальная кинематека Украины» (бывшая Киевнаучфильм). Член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2009). 

Скончался в Киеве 8 ноября 2020 года после продолжительной болезни.

Фильмография

Режиссёр 
 1971 — Двигатель ВАО — диплом Всесоюзного кинофестиваля рекламных фильмов
 1973 — Юношам, обдумывающим житьё — приз III Республиканского фестиваля детских и юношеских фильмов, Сумы, 1974
 1974 — А мама меня не любит — трижды признан самым интересным дебютом в неигровом кино СССР при опросе ведущих кинокритиков Советского Союза журналом «Искусство кино» (1976, № 12, стр. 116, 124))
 1974 — И не упасть за финишем — диплом жюри V Республиканского кинофестиваля «Молодость», Киев, 1974
 1975 — Эти ёмкие доли секунды — золотая и две серебряные медали ВДНХ СССР, 1976
 1976 — Контакты — диплом Akademia Film Olomouc, ЧССР, 1978
 1976 — Там, где кончается асфальт — диплом IV Республиканского фестиваля «Молодые — молодым», Харьков, 1977
 1978 — След
 1982 — Дело о клевете
 1983 — Ручной мяч. Олимпиада 1980 — диплом Председателя организационного комитета XXII Олимпиады в Москве
 1985 — На прицеле ваш мозг — совм. с Ф. Соболевым; главный приз в номинации «Научно-популярный фильм» XIX Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате, 1986;
диплом и медаль премии Союза журналистов Украины имени Ярослава Галана, 1986
 1987 — В поисках пришельцев
 1989 — Девять лет с экстрасенсами (фильм 1-й и фильм 2-й)
 1991 — Изгнание бесов
 1991 — Война чёрной и белой магии
 1991 — Ламбада для хилеров
 1998 — Феликс Соболев. Прерванная миссия (10 телефильмов)
 2001—2002 — дилогия Пассажиры из прошлого столетия, На незнакомом вокзале — приз кинокритиков, диплом зрительских симпатий и диплом Российского государственного архива кино фотодокументов на XIII открытом фестивале документального кино «Россия»; диплом и медаль им. Феликса Соболева
 2006—2015 — Константин Степанков. Воспоминания после жизни (8 фильмов) — Государственная премия имени А. Довженко (2015)

Сценарист 
 1998 — Феликс Соболев. Прерванная миссия — о режиссёре Феликсе Соболеве
 2001 — Пассажиры из прошлого столетия — о режиссёре Израиле Гольдштейне
 2010 — Константин Степанков. Воспоминания после жизни — об актёре Константине Степанкове

Литература 
 Справочник Союза кинематографистов СССР / сост. Г. Мирнова — М.: БПСК, 1981.
 Союз кинематографистов Украины. К., 1985. — С. 15.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С.533 .
 Художники Украины. — К., 1992. — С.432.
 Искусство Украины: Биографический справочник. К., 1997. — С.448.
 Кто есть кто в Украине. — К., 1997. — С.365.

Ссылки 
 Биография В. Олендера на сайте Национальной академии искусств Украины 
 Гордейчук И. XX век глазами Константина Степанкова . // Газета «День», № 43, 2010. — интервью с В. Олендером.
 Науменко О-Н. Віктор Олендер: «Костя вважав себе довічним учнем» . // Журнал «Кіно-Театр», № 3, 2009. — интервью с В. Олендером.

Примечания